Корам — многозначный термин.

Топоним
 Корам — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана.

Фамилия
 Корам, Томас (ок. 1668—1751) — британский филантроп.